

Sigle 
 Identity Document  – documento d'identità
 Impel Down  – prigione del mondo di One Piece
 Interaction design
 Partito Identità e Democrazia – partito politico europeo, costituente il gruppo Identità e Democrazia

Cinema 
 Hooligans (I.D.) – film di Philip Davis del 1995

Codici 
 ID – codice vettore IATA di Interlink Airlines
 id – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua indonesiana
 ID – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Indonesia
 ID – codice ISO 3166-2:US dell'Idaho (Stati Uniti)

Informatica 
 .id  – dominio di primo livello dell'Indonesia
 ID – identificatore, in particolare nel contesto dei database
 id Software  – sviluppatore di videogiochi
 id – comando di Unix

Musica 
 ID  – album dell'Equipe 84

Altro
id. – abbreviazione del latino idem, lo stesso
Id – in psicologia, sinonimo di Es
ID – 499 nel sistema di numerazione romano
i-D  – rivista britannica 
I.D. The International Design Magazine – rivista statunitense	
Citroën ID  – automobile della Citroën
ID  – rete televisiva italiana del gruppo Discovery